Metamoris 5 foi um evento de grappling promovido pelo Metamoris, ocorrido em , em San Diego, Califórnia.

Background
Este evento contará com uma revanche entre Renzo Gracie e Kazushi Sakuraba, ambos se enfrentaram em um confronto de MMA no Pride 10 em 2000, onde Sakuraba saiu com a vitória.

Este evento contará com uma "luta de abertura secreta" onde não serão divulgados ao público quais serão os lutadores que participarão desse combate.

Kevin Casey era esperado para enfrentar Vinny Magalhães, porém uma lesão obrigou-o a deixar o evento. O Metamoris então, fez uma promoção para substituir Casey oferecendo dez mil dólares para aquele que finalizar Pezão no evento.  O substituto ainda não foi divulgado.

Rafael Lovato Jr. era esperado para enfrentar Yuri Simões, no entanto Lovato Jr. sofreu uma lesão nos treinamentos e não poderá participar do evento. Seu substituto será o terceiro colocado no ADCC Absoluto em 2013, Keenan Cornelius.

Card Oficial

Competições de jiu-jitsu